У Ю (; ) — китайская гребчиха, выступавшая за сборную Китая по академической гребле в период 2004—2012 годов. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Пекине, участница многих регат национального и международного значения.

Биография 
У Ю родилась 27 марта 1984 года в городском округе Цзиньчжоу провинции Ляонин, КНР. 

Заниматься академической греблей начала в 1998 году, проходила подготовку в Административном центре водных видов спорта провинции Цзянси.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 2004 года, когда вошла в основной состав китайской национальной сборной и побывала на этапе Кубка мира в Мюнхене, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах — здесь попасть в число призёров не смогла, показав в восьмёрках четвёртый результат.

В 2006 году в восьмёрках выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Познани.

В 2007 году в той же дисциплине получила бронзу на этапе Кубка мира в Амстердаме.

Одержав победу на двух этапах Кубка мира 2008 года, благополучно прошла отбор на домашние Олимпийские игры в Пекине. Вместе с напарницей Гао Юйлань в программе женских распашных безрульных двоек пришла к финишу второй, уступив в решающем заезде только экипажу из Румынии — тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль.

После пекинской Олимпиады У осталась в составе гребной команды Китая на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2011 году она выступила на чемпионате мира в Бледе, где заняла четвёртое место в безрульных двойках.

В 2012 году стартовала в безрульных двойках на этапах Кубка мира в Белграде и Люцерне, но была далека от призовых позиций. По окончании этого сезона приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Китая
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года